Dunkhase ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Dunkhase (1928–1987), deutscher Hörfunk- und Fernsehregisseur
 Hinrich Dunkhase (1857–1905), deutscher Landwirt und Klootschießer